Анатоль Левицкий (; 4 апреля 1841, село Присовцы, ныне Зборовского района Львовской области — 25 апреля 1899, г. Краков) — польский историк, педагог.

Биография 
Родился 4 апреля 1841 года в селе Присовцы (ныне Зборовского района Львовской области). Сын греко-католического священника, золочевского декана Григория Левицкого.

В 1861 году окончил императорско-королевскую гимназию в Тернополе. В 1862-1866 годах учился во Львовском университете (основными учителями были Антоний Малецкий и Генрих Цайсберг).

С 23 марта 1867 до августа 1879 работал учителем ц.-к. гимназии в Перемышле. (в 1867-1879 годах жил в Перемышле). 8 июня 1879 года назначен учителем IV гимназии в Львове (преподавал историю, географию, номинирован в 1883 году). В 1879-1883 годах принадлежал к «Грозди исторической комиссии Академии знаний в Львове».

С 24 августа 1883 года — чрезвычайный, от 12 апреля 1887 — обычный профессор кафедры истории Австрии Краковского университета. В 1894/1895 учебном году — декан философского отдела этого вуза. В 1883-1899 годах — член исторической комиссии Академии знаний, в 1889-1899 — ее секретарь. В 1888-1899 годах — член экзаменационной комиссии для кандидатов на должности учителей гимназий и реальных школ. 30 ноября 1889 избран членом-корреспондентом Академии знаний.

Ему поручили после начала политики «новой эры» написать для населения Галичины учебник по истории Польши для средних школ. Известный под названием «Очерк истории Польши и соединенных с нею русских краев» (1884) много раз переиздавался с дополнениями Ю. Фредберга (последний раз в 1945-м в Лондоне). Учебник не раз критиковали за недостатки в выяснении причинности событий: автор придерживался концепции истории Польши краковской исторической школы.

Умер 25 апреля 1899 года в Кракове. Похоронен 27 апреля на Раковицком кладбище в семейном склепе. Во время церемонии прощания с речью к собравшимся обратился, в частности, Станислав Смолька, который назвал покойного представителем исчезающего типа людей «gente Ruthenus natione Polonus».

Семья 
Жена — Анна Меклер (14.9.1855—9.9.1919), сын Анатоль (6.4.1881—11.10.1950), инженер, похоронены вместе с мужем и отцом в семейном склепе.

Избранные публикации 
 Wratysław II czeski królem polskim : ustęp z dziejów czeskopolskich, Przemyśl, 1876.
 Mieszko II [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologiczno-Historycznego, t. V, 1876, s. 87–208.
 Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla, Przemyśl, 1880.
 Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych, 1884, (kilkanaście wydań m.in.: Kraków 1897, Warszawa 1920, Londyn 1947, Warszawa 1999) – popularny podręcznik historii Polski.
 Ze studyow archivalnych, Kraków, 1885.
 Wstąpienie na tron polski Kazimierza Jagiellońskiego, 1886.
 Ein Blick in die Politik König Sigmunds gegen Polen in Bezug auf die Hussitenkriege (seit dem Käsmarker Frieden), Wiedeń, 1886.
 Index actorum saeculi XV ad res publicas Poloniae spectantium quae quidem typis edita sunt, Kraków, 1888.
 Codex epistolaris saeculi decimi quinti 1382–1445, Kraków, 1891.
 Powstanie Świdrygiełły: ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną, Kraków 1892.
 Nieco o Unii Litwy z Koroną, Kraków, 1893.
 Codex epistolaris saeculi decimi quinti 1392–1501.
 Przymierze Zygmunta W. Ks. Litewskiego z królem rzymskim Albrechtem II, Kraków, 1898.
 Dzieje narodu polskiego w zarysie, Warszawa, 1899.
 Unia Florencka w Polsce, Kraków, 1899.

 Примечания 

 Источники и литература 
 "Барная В., Ханас В." Анатоль левицкий // Тернопольский энциклопедический словарь : в 4 т. / редкол.: Г. Яворский и др. — Тернополь : Издательско-полиграфический комбинат «Збруч», 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 328. — ISBN 966-528-199-2.
 "Вжосек С., Гурбика А. (перевод с польского)". Анатоль Левицкий // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2009. — Т. 6 : Ла — Мі. — С. 84. — ISBN 978-966-00-1028-1.
 Энциклопедия украиноведения : Словарная часть : [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко ; гол. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж ; Нью-Йорк : Молодая жизнь ; Львов ; Киев : Глобус, 1955-2003.. Словарная часть. — Т. 4. — С. 1265. . Словарная часть. — Т. 4. — С 1265.
 "Łosowski J." Anatol Lewicki. — Przemyśl, 1981.
 "Mitkowski J." Lewicki Anatol (1841-1899) // Polski Słownik Biograficzny. — Т. XVII. — 1972. — S. 224-225. 
 Wiktor Czermak, Anatol Lewicki (1841–1899) Wspomnienie pośmiertne, Kraków, 1899.
 J. Łosowski, Anatol Lewicki, Przemyśl 1981.
 Józef Mitkowski, Lewicki Anatol [w:] Polski Słownik Biograficzny'', t. 18, Wrocław 1972, s. 224–225.

Историки Польши
Члены Польской академии знаний
Похороненные на Раковицком кладбище
Умершие в Кракове
Медиевисты Польши